RDS kan syfta på:

 RDS – ett system för att sända kort digital information i FM-radio-sändningar., se Radio Data System
 RDS – en lungsjukdom som drabbar tidigt födda, se Respiratory Distress Syndrome
 RDS – en metod att via slumpvis utplacerade punkter skapa tredimensionella bilder, se Random Dot Stereogram